

Geografia
 Ibarra – una città dell'Ecuador, situata nel cantone di Ibarrae capoluogo della provincia dell'Imbabura
 Ibarra – un comune spagnolo nella provincia basca di Guipúzcoa
 Dipartimento di Juan Felipe Ibarra – dipartimento argentino

Persone
Benny Ibarra – cantante, attore e musicista messicano
Francisco de Ibarra – esploratore spagnolo
Hugo Ibarra – calciatore argentino
Joaquín Ibarra – tipografo ed editore spagnolo
Juan de Dios Ibarra – calciatore messicano
José María Velasco Ibarra – politico ecuadoriano
Manuel Ibarra – calciatore cileno
Oswaldo Ibarra – calciatore ecuadoriano
Pierre Ibarra – calciatore messicano